

Afsluiting of verhoging 
 Dam (waterkering)
 Stuwdam
 Zeewering
 Krib (rivier)
 Strekdam, een dam die min of meer evenwijdig aan een oever loopt
 Toegangsdam, een smal stuk grond in een watergang om op een stuk grond te komen
 Oprit, regionaal ook dam genoemd
 Aardebaan, een deel van een weglichaam
 Beverdam, een door bevers gemaakte dam, grotendeels van plantenmateriaal

Plaats- en straatnamen 
 Dam (toponiem)
 Dam (Amsterdam), een plein in het centrum van Amsterdam
 Dam (Antwerpen), een wijk in de stad Antwerpen
 Den Dam (Eefde), havezate in Eefde
 Dam (Hollands Kroon), een plaats in de Noord-Hollandse gemeente Hollands Kroon
 Dam (Limburg), een buurtschap in de gemeente Gennep
 Dam (Sara), een voormalig dorp aan de Sarakreek in Suriname
 Dam (Schiedam), een straat in Schiedam
 Dam (Schoondijke), een buurtschap in Zeeland
 Dam (Tibet), een plaats in Tibet bij het meer Namtso
 Dam (Zaandam), een plein in het centrum van Zaandam

Bedrijven 
 Dam-chips, een voormalig fabrikant en merk aardappelchips 
 Dam & Partners Architecten, Nederlands architectenbureau
 Damster Auto-Maatschappij, een voormalig openbaarvervoerbedrijf in Appingedam

Diversen 
 een gepromoveerde, dubbele schijf bij het dammen
 Digital asset management, beheer van digitale media (beeld, audio, video)
 het symbool voor de decameter = 10 meter
 Perineum of bilnaad, de ruimte tussen de anale opening en het uitwendige geslachtsorgaan
 dwarsverbinding in een schakel van een ketting; zie Schakelketting
 een muurdam of hoekdam, deel van een gevel

Persoonsnamen

Dam 
 Cees Dam (1932), Nederlands architect
 Gosse Dam (1950), Nederlands beeldhouwer
 Henrik Dam (1895-1976), Deens biochemicus en fysioloog
 Ho Dam (1929-1991), Noord-Koreaans politicus
 Jacob Dam (1824-1875), Nederlands advocaat-procureur en politicus
 Nhong Dam (1984), Nederlands actrice
 Piet Dam (1946-2008), Nederlands autocoureur en rallycrosser

Van Dam 
Zie Van Dam (doorverwijspagina)

Ten Dam(me) 
 Henny ten Dam (1945-1997), Nederlands directeur van een conservenbedrijf
 Laurens ten Dam (1980), Nederlands wielrenner
 Jaap ten Dam en Mientje ten Dam-Pooters (1917–2016), Nederlandse verzetsstrijders
 Ellen ten Damme (1967), Nederlands actrice en zangeres